Cefn ist der Name folgender Orte:
 Cefn (City of Newport), Stadtteil von Newport, Wales
 Cefn (Wrexham County Borough), Community in Wales
 Cefn Cribwr, Bridgend County Borough, Wales
 Cefn Glas, Stadtteil von Bridgend, Wales
 Cefn Mawr, Ort im Wrexham County Borough, Wales

Sonstiges
 Cefn Druids AFC, Fußballverein aus Cefn Mawr